Футбол в Бангладеш занимает 2-е место в рейтинге популярных видов спорта, уступая крикету. Управление осуществляет Бангладешская футбольная федерация. В связи с большим финансированием крикета на футбол уходит меньше средств, поэтому футбольная инфраструктура в стране развита недостаточно высоко, как и команды. Тем не менее, это не мешает Бангладеш каждые 4 года собирать колоссальную аудиторию зрителей, смотрящих матчи чемпионата мира ФИФА.

История 
Война за независимость Бангладеш привела к образованию в 1971 году на карте мира нового государства. С целью заложения основ мирной жизни начал развиваться в стране футбол. 16 матчей провела так называемая  в Индии, и в 2009 году её результаты признала Бангладешская футбольная федерация. До 1990-х годов в стране царил футбольный бум, особенно в , где появились с 1940-х годов известные клубные команды — «Дакка Уондерерс», «Виктория», «Вари», «Мухамеддан», «Гимкхана», сборные железнодорожных и пожарных служб. В конце 1940-х годов начали проводиться игры между сборными Западной Бенгалии и Восточного Пакистана. Первый чемпионат Дакки выиграл клуб «Виктория» в 1948 году, за три года до начала движения за родной язык в Бенгалии. Лига Дакки считалась одной из наиболее престижнейших в Южной Азии с 1970-х по 1990-е годы, где вскоре начали играть и бывшие игроки ведущих восточных клубов. Клубы Бангладеш — БКСП и «Бангладеш Ред» — выступали в таких международных клубных турнирах, как , Золотой кубок Президента,  и Gothia Cup. В 1990 году последние два трофея выиграл БКСП, а «Бангладеш Ред» выиграл Золотой кубок Президента в 1989 году. Помимо этого, в 1985 году клуб «Куаид-Э-Азам» выиграл Трофей Пакистана, в 1995 году — турнир в Мьянме, а в 2003 году — Бутанский мемориал Джигме Вангчука.

Величайшим игроком в истории Бангладеш считается , игравший в 1979 году в чемпионате Гонконга и позже ставший президентом Бангладешской футбольной федерации, которая была основана ещё в 1972 году. Сборная же дебютировала матчем против Таиланда в 1973 году на турнире Мердека в Малайзии. После принятия Бангладеш в ФИФА в 1974 году и АФК сборная приняла участие в Кубке Азии 1980 года (своё единственное), а также начала играть в отборах на чемпионат мира, куда не отобралась ни разу. Высшим достижением сборной остаётся титул  2003 года, а также две победы на Южноазиатских играх в 1999 и 2006 годах.

В сборную в разное время приглашались на посты тренера австрийский специалист Дьёрдь Коттан и немец Отто Пфистер, который вывел сборную Кот-д'Ивуара на чемпионат мира 2006 года. В 2006 году Бангладеш вышел в четвертьфинал Кубка вызова АФК под руководством аргентинца Андреса Крусиани, а в 2010 году выиграл Южноазиатские игры под руководством Зорана Джёрджевича, который в феврале того же года ушёл в отставку. 6 сентября 2011 года в Бангладеш на стадионе Бангабанду прошёл матч между сборными Аргентины и Нигерии, в котором принял участие звезда мирового футбола Лионель Месси, а на стадионе среди зрителей были и игроки сборной Бангладеш. Другой важной вехой в истории сборных стал день 4 ноября 2018 года, когда сборная Бангладеш по футболу, составленная из подростков моложе 15 лет, выиграла чемпионат Южной Азии, обыграв по пенальти сверстников из Пакистана.

Руководство 
 была основана 15 июля 1972 года, вступив в 1973 году в АФК и в 1974 году в ФИФА. Она отвечает за организацию клубных первенств, управление профессиональной лигой и сборными Бангладеш всех категорий. Федерация сотрудничает с программой АФК Vision Asia для развития футбольной инфраструктуры страны. В апреле 2008 года её президентом стал Кази Салахуддин, переизбранный на этот пост 4 апреля 2012 года.

Клубный футбол

Клубы 
В стране насчитывается 4100 клубов. Старейшими клубами в стране считаются БКСП, «Дакка Уондерерс», «Виктория», «Вари», «Гимкхана» и «Азад», одними из самых молодых клубов по дате образования — «Абабани Лимитед», «Мухаммедан», «Муктиджоддха», «Бразерс Унион», «Шейх Дажмаль Дханмонди» и «Шейх Рассел». Клубы соревнуются в международных турнирах — Кубке Президента АФК и Международном клубном кубке Шейха Камаля.

Чемпионаты 
 Премьер-лига Бангладеш (Б-Лига), высший уровень. Заменила Лигу Дакки.
 Чемпионат Лиги Бангладеш, второй уровень.
 Национальный футбольный чемпионат, третий уровень, полу-профессиональный турнир.
 Кубок Федерации Бангладеш, национальный кубок.
 Суперкубок Бангладеш, самый бюджетный турнир.

Региональные турниры: Лига Даки, Лига Читтагонг, Лига Райшани, Лига Кокс Базар и Лига Комилла

Известные футболисты

Женский футбол 
В стране, где большую часть населения составляют мусульмане, с большим нежеланием воспринимали идею женского футбола. Только в ноябре 2007 года в рамках программы Vision Asia в Бангладеш прошёл первый футбольный турнир с участием восьми женских команд. Вопреки всем рискам и угрозам, турнир прошёл на высоком уровне без инцидентов. В октябре 2008 года состоялся турнир в рамках программы Vision Bangladesh под руководством Бангладешской футбольной федерации с целью дальнейшего развития игры среди женщин. С 2010 года женский футбольный турнир является частью программы Южноазиатских игр, причём в 2010 году игры прошли именно в Бангладеш. Команда Бангладеш на том турнире стала бронзовым призёром.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бангладешской футбольной федерации

Футбол в Бангладеш